Билли Эдуард Альберт Майер (р. 3 февраля 1937 года) — швейцарский фальсификатор, автор многих фотографий якобы НЛО, которые он демонстрировал в доказательство своих утверждений, что является контактёром с внеземными существами с пятилетнего возраста. 

На протяжении 1970-х годов он также предоставлял такие свидетельства как образцы металлов, звукозаписи и отснятый киноматериал, и сообщал о регулярных контактах с инопланетянами, которых он называл плеярянами (или плеядианцами). Майер заявлял, что плеяряне имеют схожесть с людьми (нордические пришельцы), что родной мир плеярян называется Эрра, и что он расположен в измерении, являющемся частью другого, смещённого из нашего собственного измерения, за 80 световых лет от рассеянного звёздного скопления Плеяды. На эту тему он написал более 30 книг.

Деятельность Майера оценивалась как уфологами, так и скептиками крайне неоднозначно. Он был полностью разоблачён в 2016 году, когда на YouTube-канале John Razimus Mysterialis Paranormal Investigation было опубликовано видео 23 Proofs Billy Meier Is A Hoaxer (Hoax Hunter) John Razimus, в котором, собственно, приводятся неопровержимые доказательства того, что Билли Майер являлся мистификатором. Энтузиастам и исследователям удалось отыскать все эти исходные материалы благодаря развитию и распространению интернета со ставшими доступными каждому функциями поиска по фотографиям. В середине семидесятых годов прошлого века уличить в обмане жаждущего денег и славы Майера было практически невозможно.

Биография 
Родился в Бюлахе в нижней части Цюрихского кантона. В подростковом возрасте присоединился к французскому Иностранному легиону, но, по слухам, вскоре оставил службу и вернулся домой. В поисках духовного развития много путешествовал по свету, за 12 лет объездил 40 стран. В 1965 году, находясь в Турции, попал в автокатастрофу, в результате которой потерял левую руку. В 1966 году познакомился с гречанкой Каллиопой Зафириу, женился на ней, в браке родились трое детей. Прозвище «Билли» появилось благодаря его другу-американцу, он говорил, что ковбойский стиль Майера напоминает ему Билли Кида.

Майер собрал большую коллекцию фотографий космических кораблей (которых он называет лучевыми кораблями) и фотографии инопланетян (плеярян). Майер заявляет, что плеяряне дали ему разрешение фотографировать и снимать фильмы об их лучевых кораблях, поэтому он смог опубликовать некоторые доказательства их внеземных посещений. Заявления Майера как принимались, так и оспаривались скептиками и уфологами. Майер начал публиковать свои фотографии в 1970-х. Его фотографии были опубликованы в различных газетах и журналах, таких как «Quick», «Blick», «Argosy UFO» и «Il Giornale dei Misteri». Фотографии Майера включают изображения металлических дисков, летящих над швейцарской сельской местностью, стыковку кораблей «Союз» и «Аполлон», небесные объекты с внеземных точек зрения, картины доисторической Земли и опустошённого будущего.

Контакты 
«Билли» Эдуард Альберт Майер заявлял, что первый внеземной контакт произошёл с ним в 1942 году, когда ему было пять лет. С ним встретился пожилой инопланетянин по имени Сфатх. Контакты со Сфатхом продолжались до 1953 года, потом Сфатх скончался. С 1953 по 1964 год, Майер контактировал с инопланетянкой, называемой Аскет, которая не была плеярянкой. Майер говорил, что после одиннадцатилетнего перерыва контакты снова продолжились (начавшись 28 января 1975 года) с инопланетянкой Семьясе (Semjase), внучкой Сфатха. Майер говорил, что он также имел многочисленные контакты с другим плеярянином по имени Птаах, контакты начались в 1975 году, и продолжаются в настоящее время.

Майер заявлял, что также посещал другие миры и галактики, другую вселенную вместе с инопланетянами. Ему было поручено записать свои беседы с различными инопланетянами. Большинство бесед было опубликовано на немецком языке. Из этих бесед были составлены книги «Contact Reports». В настоящее время опубликовано 26 томов «Contact Reports» (под заголовком «Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte»). Некоторые из этих книг были переведены на английский, подверглись редактированию и сокращению и были опубликованы в четырёхтомнике «Message from the Pleiades: The Contact Notes of Eduard Billy Meier» (ставшем библиографической редкостью), исследователем Майера, Венделлом К. Стивенсом. Также Бенджамином Стивенсом были опубликованы доклады на английском о этих контактах, они не подверглись редактированию.

Некоторые люди, такие как Пенни МакЛин (Penny McLean), Барбары Хэнд Клау (Barbara Hand Clow), Барбара Марциниак (Barbara Marciniak), Аморы Гуаньин (Amorah Quan Yin), утверждали что также бывали на Плеядах и подтверждали слова Билли Майера (всего около 40 человек). Многие из них позже написали книги, ставшие бестселлерами. Сам же Майер критиковал этих людей, и называл их шарлатанами.

Книги и заявления 
Майер написал более 30 книг и дополнительно свыше 6 тыс. страниц докладов о контактах, все материалы доступны на немецком. Хотя очень мало из его работ были переведены на английский, последний перевод Goblet of The Truth доступен в формате PDF.

Некоторые из его заявлений:
 Наше солнце имеет тёмного двойника, находящегося в одном световом годе. Таким образом, мы живём в системе двойного солнца.
 Во вселенной — 280 химических элементов, но согласно закону творения ни одна одиночная звезда не может содержать все 280.
 Соседняя обитаемая система находится в пяти световых годах от Земли. Различные миры этой системы населены человекоподобными формами жизни. Одна из планет этой системы называется Акарт. На этих планетах действует другая «конфигурация звёздного времени», отличная от нашей, и поэтому она не может быть видна с Земли.
 В нашей солнечной системе была ещё одна планета под названием Малона, разрушенная своими обитателями. Пояс астероидов состоит из её остатков.
 Наша вселенная насчитывает 46 трлн лет.

Критика 
Скептики неоднократно выступали с доказательствами того, что опубликованные им фотографии являются поддельными, а многие рассказываемые им сведения об инопланетянах выглядят слишком похожими на пересказы сюжетов научно-фантастических произведений. Бывшая жена Майера в своём интервью также утверждала, что все истории и фотографии Майера являются вымыслом и что она помогала ему в их создании.

Исследования предоставленного им образца «инопланетного металла» привлекли внимание СМИ: проводивший первые опыты с ним химик Марсель Фогель (на рубеже 1970-х-1980-х годов) писал о находке в нём тулия в уникальной форме, но впоследствии сам образец был утрачен. Независимая исследовательская группа, проводившая изучение сохранившихся видеоматериалов с образцом, пришла к выводу, что в нём нет ничего необычного: вместо тулия в его составе был обнаружен алюминий, а сама его форма вполне могла быть получена существующими инструментами.

Некоторые уфологи (Стэнтон Т. Фридман и Жак Валле) публично отстранились от дела Майера, в то время как другие полагали, что его следует тщательно исследовать и отметить появление НЛО в истории человечества. Некоторые критики показывают примеры сфабрикованных фотографий, похожих на сделанные Майером, и указывают, что некоторые из этих фотографий содержат сцены, впоследствии найденные в научно-фантастических книгах, рисунках и телепрограммах. 

Майер  был полностью разоблачён в октябре 2016 года, когда на YouTube-канале John Razimus Mysterialis Paranormal Investigation было опубликовано видео 23 Proofs Billy Meier Is A Hoaxer (Hoax Hunter) John Razimus, в котором, собственно, приводятся неопровержимые доказательства того, что Билли Майер являлся мистификатором. Энтузиастам и исследователям удалось отыскать все эти исходные материалы благодаря развитию и распространению интернета со ставшими доступными каждому функциями поиска по фотографиям. В середине семидесятых годов прошлого века уличить в обмане жаждущего денег и славы Майера было практически невозможно. В получасовом ролике с настоящими датировками демонстрируются иллюстрации из книг, анимационные модели NASA, лица актрис из телевизионных передач, которые Майер фотографировал на свой фотоаппарат и выдавал за подлинные снимки, сделанные с борта летательного аппарата инопланетян, снимки других планет и существ, с которыми он якобы контактировал.

Личная жизнь 
Супружеские отношения Майера и его жены Каллиопы закончились на скандальной ноте, и в 1997 Каллиопа заявила в интервью, что фото НЛО похожи на модели, сделанные самым Майером из крышек мусорных вёдер, ковровых гвоздей и прочих объектов домашнего хозяйства, и что его истории о приключениях с инопланетянами полностью вымышлены. Также она сказала, что фотографии инопланетянок Аскет (Asket) и Неры (Nera) являются снимками Мишель Деллафейв (Michelle DellaFave) и Сьюзан Лунд (Susan Lund) — участниц труппы певцов и танцоров The Golddiggers.

В телевизионном интервью, данном в 1980 году Nippon Television, Майер и Стивенс описали событие, угрожавшее их жизням. Они сказали, что вечером 10 мая 1980 года в 22.01 когда Стивенс находился у Майера послышался выстрел и рядом пролетела пуля, в 8 дюймах (203 мм) от головы Майера. В ходе интервью они воспроизвели события той ночи, показали остаток пули, которую нашли тем же вечером, и рассказали, как пуля ударила в бетонную стену за диваном, на котором они сидели. Майер заявил в интервью, что это было не первое покушение на его жизнь, и упомянул о ещё двух инцидентах: один произошёл в Хинвиле, пуля пролетела через окно его офиса, рядом с его головой и другой в 4 утра, когда он был поражён выстрелом в грудь.

Существует мнение что Билли Майер пропал без вести в 2003 году (как считали его фанаты, он улетел на Плеяды). На самом деле это не так; у Майера есть своя официальная страница в Facebook, которую он регулярно обновляет, один из последних постов был опубликован в июне 2017 года.

В массовой культуре 
Фотографии, фильмы, звукозаписи и сама личность Майера стали темой исследования Венделла Стивенса и его американской команды экспертов-аналитиков, продлившегося свыше 5 лет. Расследование стало темой документального фильма 1982 года (реж. Ларри Савадов) «Contact».

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
  — официальный сайт Билли Майера
 http://ru.figu.org — сайт о Билли Майере на русском языке
 TheyFly.com — Michael Horn, Billy Meier’s «Authorized American Media Representative»
 The Future Of Mankind — James Moore’s Billy Meier wiki, providing English-language translations of FIGU literature including contact reports
 Exposing PseudoAstronomy Episode 32: Interview About the Billy Meier UFO Case with Derek Bartholomaus — Interview with longtime critic of Billy Meier.
 Exposing PseudoAstronomy Episode 49: Billy Meier, Michael Horn, and Asteroid Apophis
 Exposing PseudoAstronomy Episode 90: Investigation into Billy Meier’s Alleged Foreknowledge About Jupiter and Saturn

Библиография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солдаты Французского Иностранного легиона
Контактёры